García-Mend. kan som auktorsförkortning betyda:

 Abisai García-Mendoza
 Abisai Josue García-Mendoza

Robotskapade auktorsförkortningar